

Anno 
 1869 – (MDCCCLXIX in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1869 a.C.

Matematica 
 1869 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1869 Philoctetes – asteroide troiano di Giove del campo greco

Altri ambiti 
 1869 – videogioco per DOS, Amiga del 1992